In der Zahlentheorie werden mehrere Funktionen nach Richard Dedekind benannt:

 Dedekindsche Zeta-Funktion
 Dedekindsche Etafunktion
 Dedekindsche Psi-Funktion